Långsmaltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Långsmaltjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Långsmaltjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 709010-166124), sjö i Bjurholms kommun,  (10,2 ha)
Långsmaltjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 710161-165898), sjö i Bjurholms kommun, 
Långsmaltjärnen (Gudmundrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Långsmaltjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Långsmaltjärnen, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,  (5,73 ha)
Långsmaltjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (3,5 ha)
Långsmaltjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (4 ha)
Långsmaltjärnen (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn